Кубок чемпионов 1975 — восемнадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 24 команды. Финал второй раз прошёл в Антверпене 10 апреля, итальянский Иньис (Варезе) взял реванш у мадридского Реала за прошлогоднее поражение.

Квалификационный раунд

1/8 финала 

 * Техническая победа.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1974 год в баскетболе
1975 год в баскетболе